Иванполье () — посёлок в Утевском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

В 27 км на юг от районного центра Добруш, в 35 км от Гомеля, в 6 км от железнодорожной станции Тереховка, расположенной на линии Гомель — Бахмач.

Транспортная система 
Рядом автодорога Тереховка — Гомель. В посёлке 17 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной улицы, ориентированной с юго-запада на северо-восток. Застройка деревянными домами усадебного типа.

Экология и природа

История 
Основана переселенцами с соседних деревень в начале XX века. В 1926 году в Гордуновском сельсовете Носовичского района Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1930 году организован колхоз "Южный", работала ветряная мельница.

Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1943 года оккупанты полностью сожгли посёлок и убили 3 мирных жителей. На фронтах погибли 3 жителей посёлка.

В 1959 году деревня входила в колхоз «Путь к коммунизму» с центром в деревне Уть.

Население

Численность 
2004 год — 17 дворов, 29 жителей

Динамика 
 1926 год — 43 двора, 231 житель
 1959 год — 261 житель (согласно переписи)
 2004 год — 17 дворов, 29 жителей

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района